Franciaország
Buffon, település Franciaországban, Cher megyében

Más
Gianluigi Buffon, olasz labdarúgókapus
Lorenzo Buffon, olasz labdarúgókapus
Georges-Louis Leclerc de Buffon, francia természettudós
7420 Buffon,  aszteroida